System Center — пакет продуктов, предназначенных для мониторинга и управления корпоративной IT-средой, а также для создания, управления и мониторинга приватными и гибридными облачными сервисами и интеграции корпоративной инфраструктуры и облачных сервисов Windows Azure.

В состав пакета входят 8 отдельных продуктов. Несмотря на это, продажи, лицензирование и издание новых версий продукта производится в составе единого пакета.

История 
 System Center 2012 - 1 апреля 2012 года
 System Center 2012 SP1 - 15 января 2013 года
 System Center 2012 R2 - 18 октября 2013 года

Состав пакета

Требования к программному обеспечению 

Все продукты пакета System Center R2, кроме SCVMM, могут быть установлены на компьютеры с операционной системой Windows Server 2008 R2 SP1 или старше. SCVMM может быть установлен на компьютер с операционной системой Windows Server 2012 или старше.

Все продукты пакета требуют Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Standard или Datacenter или старше в качестве базы данных. Developer edition пакетом не поддерживается.
Лицензия позволяет бесплатно использовать одну инсталляцию Microsoft SQL Server только для нужд продуктов семейства System Center.

Сертификация 

На сегодняшний день только SCCM 2012 имеет индивидуальную сертификацию MCTS. Сертификация по остальным продуктам пакета включена в сертификационный трек MCSE: Private cloud.

Ссылки 
 Англоязычная страница Microsoft System Center 2012 R2

Программное обеспечение Microsoft